Шане () — коммуна во Франции, департамент Вандея
 Шане () — коммуна во Франции, департамент Ньевр
 Шане () — коммуна во Франции, департамент Эн
 Шане, Жаксон — французский боксёр, представитель первой тяжёлой, полутяжёлой и второй средней весовых категорий.